Suomen Filmiteollisuus Oy — одна из крупнейших кинокомпаний Финляндии. Основана в 1933 году режиссёром Эркки Кару. Два года спустя, после смерти Кару, предприятие возглавил режиссёр, продюсер и сценарист Тойво Сярккя. Он же снял множество фильмов. Кроме того, с Suomen Filmiteollisuus Оу сотрудничали такие режиссёры, как Вилле Салминен, Арманд Лохикоски, Матти Кассила и другие. Одним из наиболее известных фильмов того времени был «Неизвестный солдат» (1955). Не менее известны фильмы из цикла «Пекка и Пяткя» (1953—1959), также снятые на Suomen Filmiteollisuus. Однако в 1965 компания обанкротилась — это было связано с появлением общественного телевидения.

Возрождение кинокомпании началось в 2005 году, когда режиссёр Маркку Пёлёнен и его жена купили права на компанию Suomen Filmiteollisuus у режиссёра Яри Ниеминена. В 2007 году вышел фильм Lieksa!.

Фильмы

1930-е годы 

 Meidän poikamme ilmassa — me maassa (1934)
 Syntipukki (1935)
 Roinilan talossa (1935)
 Onnenpotku (1936)
 Kaikenlaisia vieraita (1936)
 Pohjalaisia (1936)
 Asessorin naishuolet (1937)
 Kuin uni ja varjo (1937)
 Lapatossu (1937)
 Kuriton sukupolvi (1937)
 Tulitikkuja lainaamassa (1938)
 Olenko minä tullut haaremiin (1938)
 Syyllisiäkö? (1938)
 Rykmentin murheenkryyni (1938)
 Vieras tuli taloon (1938)
 Nummisuutarit (1938)
 Eteenpäin — elämään (1939)
 Helmikuun manifesti (1939)
 Halveksittu (1939)
 Jumalan tuomio (1939)
 Takki ja liivit pois (1939)
 Lapatossu ja Vinski olympiakuumeessa (1939)
 Seitsemän veljestä (1939)
 Pikku pelimanni (1939)

1940-е годы 

 Serenaadi sotatorvella (1939) -> ensi-iltaan 1940
 Suotorpan tyttö (1940)
 SF-paraati (1940)
 Aatamin puvussa ja vähän Eevankin (1940)
 Lapseni on minun (1940)
 Runon kuningas ja muuttolintu (1940)
 Tavaratalo Lapatossu ja Vinski (1940)
 Yövartija vain … (1940)
 Oi kallis Suomenmaa (1940)
 Kulkurin valssi (1941)
 Perheen musta lammas (1941)
 Jos oisi valtaa (1941)
 Suomisen perhe (1941)
 Totinen torvensoittaja (1941)
 Kaivopuiston kaunis Regina (1941)
 Poikamiespappa (1941)
 Täysosuma (1941)
 Onnellinen ministeri (1941)
 Oi aika vanha kultainen (1942)
 Onni pyörii (1942)
 Avioliittoyhtiö (1942)
 Uuteen elämään (1942)
 August järjestää kaiken (1942)
 Puck (1942)
 Suomisen Ollin tempaus (1942)
 Niin se on, poijaat! (1942)
 Rantasuon raatajat (1942)
 Katariina ja Munkkiniemen kreivi (1943)
 Tyttö astuu elämään (1943)
 Tuomari Martta (1943)
 Nuoria ihmisiä (1943)
 Hevoshuijari (1943)
 Valkoiset ruusut (1943)
 Yrjänän emännän synti (1943)
 Synnitön lankeemus (1943)
 Suomisen taiteilijat (1943)
 Vaivaisukon morsian (1944)
 Ballaadi (1944)
 Suurin voitto (1944)
 Nainen on valttia (1944)
 Sylvi (1944)
 Miesmalli (1944)
 Anja, tule kotiin (1944)
 Suomisen Olli rakastuu (1944)
 Ristikon varjossa (1945)
 Anna-Liisa (1945)
 Vain sinulle (1945)
 Suomisen Olli yllättää (1945)
 Nokeaa ja kultaa (1945)
 En ole kreivitär (1945)
 Nuoruus sumussa (1946)
 Synnin jäljet (1946)
 Kirkastuva sävel (1946)
 Kuudes käsky (1947)
 Hedelmätön puu (1947)
 Kultamitalivaimo (1947)
 Pikku-Matti maailmalla (1947)
 Suomen suurkisat 1947 (1947)
 Naiskohtaloita (1947)
 Särkelä itte (1947)
 Suopursu kukkii (1947)
 Haaviston Leeni (1948)
 Laitakaupungin laulu (1948)
 Laulava sydän (1948)
 Toukokuun taika (1948)
 Onnen-Pekka (1948)
 Irmeli, seitsentoistavuotias (1948)
 Kalle Aaltosen morsian (1948)
 Neljästoista vieras (1948)
 Pontevat pommaripojat (1948) -> ensi-iltaan 1949
 Ruma Elsa (1949)
 Pikku pelimannista viulun kuninkaaksi (1949)
 Prinsessa Ruusunen (1949)
 Serenaadiluutnantti (1949)
 Aaltoska organiseeraa (1949)
 Isäntä soittaa hanuria (1949)
 Orpopojan valssi (1949) -> ensi-iltaan 1950
 Katupeilin takana (1949)

1950-е годы 

 Профессор Маса (1949) -> ensi-iltaan 1950
 Isäpappa ja keltanokka (1950)
 Бедный певец (1950)
 Tapahtui kaukana (1950)
 Maija löytää sävelen (1950)
 Tanssi yli hautojen (1950)
 Красивая Веера (1950)
 Катариина, красивая вдова (1950)
 Rakkaus on nopeampi Piiroisen pässiäkin (1950)
 Lakeuksien lukko (1951)
 Vain laulajapoikia (1951)
 Radio tekee murron (1951)
 Невеста генерала (1951)
 Ночь в Рио (1951)
 Четыре любви (1951)
 На рынке Рованиеми (1951)
 Pitkäjärveläiset (1951)
 Vihaan sinua — rakas (1951)
 Tytön huivi (1951)
 Yhden yön hinta (1952)
 Kuollut mies kummittelee (1952)
 Mitäs me taiteilijat (1952)
 Брат с Дикого Запада (1952)
 Tervetuloa aamukahville eli tottako toinen puoli (1952)
 Маленький трактир на плоту (1952)
 Komppanian neropatit (1952)
 Четыре шкипера (1952)
 Мимми из Мухоса (1952)
 Niskavuoren Heta (1952)
 Rantsalmen sulttaani (1952) -> ensi-iltaan 1953
 Песня о Варшаве (1953)
 Летающий калакукко (1953)
 Пекка Пуупяя (1953)
 Jälkeen syntiinlankeemuksen (1953)
 Мы ещё вернёмся (1953)
 Se alkoi sateessa (1953)
 Пекка Пуупяя на летних каникулах (1953)
 Tyttö kuunsillalta (1953)
 Senni ja Savon sulttaani (1953)
 Молочница Хилья (1953)
 Kunnioittaen (1954)
 Hei, rillumarei! (1954)
 Синяя неделя (1954)
 Niskavuoren Aarne (1954)
 Mä oksalla ylimmällä (1954)
 Я играю тебе вечером (1954)
 Kasarmin tytär (1954)
 Пекка и Пяткя по следам снежного человека (1954)
 Два старых дровосека (1954)
 Hilman päivät (1954)
 Onni etsii asuntoa (1954) -> ensi-iltaan 1955
 Волшебная ночь (1954)
 Майор с большой дороги (1954)
 Opri (1954)
 Pekka ja Pätkä puistotäteinä (1955)
 Победа ветерана (1955)
 Kiinni on ja pysyy eli Pekan ja Pätkän uudet seikkailut (1955)
 Rakas lurjus (1955)
 Kukonlaulusta kukonlauluun (1955)
 Isän vanha ja uusi (1955)
 Nukkekauppias ja kaunis Lilith (1955)
 Rakkaus kahleissa (1955)
 Neiti talonmies (1955)
 Пастор Юссилайнен (1955)
 Прекрасная Каарина (1955)
 Pekka ja Pätkä pahassa pulassa (1955)
 Неизвестный солдат (1955)
 Pekka ja Pätkä ketjukolarissa (1957)
 Pekka ja Pätkä salapoliiseina (1957)
 Pekka ja Pätkä sammakkomiehinä (1957)
 Pekka ja Pätkä Suezilla (1958)
 Pekka ja Pätkä miljonääreinä (1958)
 Pekka ja Pätkä mestarimaalareina (1959)
 Ei ruumiita makuuhuoneeseen (1959)
 Yks' tavallinen Virtanen (1959)

1960-е годы 

 Lumisten metsien tyttö (1960)
 Oho, sanoi Eemeli (1960)
 Nina ja Erik (1960)
 Isaskar Keturin ihmeelliset seikkailut (1960)
 Pekka ja Pätkä neekereinä (1960)
 Skandaali tyttökoulussa (1960)
 Kaks' tavallista Lahtista (1960)
 Kankkulan kaivolla (1960)
 Komisario Palmun erehdys (1960)
 Myöhästynyt hääyö (1960)
 Oksat pois! (1961)
 Kuu on vaarallinen (1962)
 Ihana seikkailu (1962)
 Jengi (1963)
 Villin Pohjolan kulta (1963)
 Turkasen tenava! (1963)
 Teerenpeliä (1963)

2000-е годы 

 Lieksa! (2007)

Ссылки 
 Официальный сайт

Кинокомпании Финляндии
Кинокомпании по алфавиту